Talhaoui ist der Familienname von:
 Lorine Zineb Noka Talhaoui (* 1983), schwedische  Sängerin  marokkanisch-berberischer  Herkunft, siehe Loreen
 Farid Talhaoui, marokkanischer Fußballspieler